Valesi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Valesi (* 1965), italienischer Motorradrennfahrer
 Anna Valesi (1776–1792), deutsche Sängerin
 Fulgenzio Valesi, italienischer Komponist und Zisterziensermönch
 Giovanni Valesi (1735–1816), deutscher Opernsänger (Tenor) und Gesangspädagoge, siehe Johann Walleshauser

Siehe auch:

 Vallesi